Аурови́ль («город рассвета») — международный город на юге Индии, основанный в 1968 году и развивающийся под эгидой ЮНЕСКО. Город расположен в штате Тамилнад рядом с городом Пудучерри. По заявлению основательницы города Мирры Альфассы город должен стать экспериментом по созданию интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений.

История 
Город был основан Миррой Альфассой — последовательницей Шри Ауробиндо. Церемония инаугурации города состоялась 28 февраля 1968 года. На этой церемонии присутствовали представители 124 стран.

Население 

Планируется, что в Ауровиле будут жить пятьдесят тысяч человек. По состоянию на 1 февраля 2019 года число жителей составляет 3042 человека. Жители Ауровиля являются гражданами 58 стран, число граждан Индии составляет 1353.

Власть, политика, религия 

В соответствии с актом правительства Индии Ауровиль находится под контролем правительственной организации «Auroville Foundation». Формально эта организация является собственником жилых домов Ауровиля. Организация «Ауровиль Фаундейшн», действующая на основании специального постановления индийского Министерства по развитию людских ресурсов (Ministry of Human Resource Development), является владельцем земель, на которых строится Ауровиль. Недостающие участки земли, запланированные под городскую территорию, покупаются по мере поступления финансовых средств.

Достопримечательности 

Главная достопримечательность Ауровиля — Матримандир, здание для медитации и практики йоги. Матримандир не относится к какой-либо религии. Здесь не проводятся какие-либо организованные церемонии.

Матримандир представляет собой сферу, покрытую дисками, поверхность которых облицована золотыми пластинами. Матримандир был построен под руководством французского архитектора Роже Анже по планам, составленным Миррой Альфассой.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Ауровиля на русском языке 
 Сайт Ауровиля на английском языке
 Ауровиль — Мечта Божественного (документальный фильм) 
 Фотографии Ауровиля

Сообщества нью-эйдж
Экопоселения
Города Тамил-Наду
Идейные общины